Гаркуша Иван Федосеевич (29 апреля 1896, город Городище — 6 августа 1970, Минск) — советский  украинского происхождения, профессор, заслуженный деятель науки БССР, академик Академии наук Белорусской ССР, депутат Верховного Совета БССР 4, 5 и 6 созывов.

Биография 
Родился Иван Феодосеевич 29 апреля 1896 года в крестьянской семье города Городище. Из-за нехватки средств на букварь, тетради и одежду в школу пойти не смог, поэтому с детства занимался выпасом скота. Через 3 года он все же пошел в двухклассное училище при Мариинском сахарном заводе. Его учительницей была Татьяна Ротарь, сестра поэта Петра Ротаря. В 1911 году Иван поступает в Мошно-Городищенской низшую сельскохозяйственную школу. В 1916 году его призывают на службу, воевал на Западном фронте, в 1917 году был демобилизован по болезни. Однако 1919 года ему снова пришлось идти в армию, теперь уже в Красную. В 1920 году участвовал в штурме Перекопа, где был тяжело ранен. После демобилизации возвращается домой, в своей старой хате организует начальную школу.

В 1922 году Иван Феодосеевич переезжает в Харьков, где работал статистом в Наркомземе УССР. Там же учился в вечерней школе и на курсах по подготовке к поступлению в вуз.

В 1925 году по направлению поступил в Херсонский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. Одновременно с учёбой подрабатывал, был даже заведующим продуктовой лавки при институте, при отсутствии общежитий жил с другими студентами прямо в учебных аудиториях. После окончания учёбы переехал в Ленинград, где окончил аспирантуру у известного почвоведа Сергея Кравкова, защитил кандидатскую диссертацию.

С 1933 года работал старшим научным сотрудником Всесоюзного института удобрений, агротехники и агрогрунтоведения, затем заведующим кафедрой почвоведения и земледелия. Одновременно преподавал в Ленинградской высшей сельскохозяйственной школе.

В 1940 году выходит в свет первое издание его учебника по почвоведению, который со временем был переведен на 12 языков и удостоена премии имени академика В. Г. Вильямса (1947 года). Иван Гаркуша был автором более 90 научных статей, монографий и учебников.

С 1942 года работал директором почвенно-агрономической лаборатории Туркменского филиала АН СССР в Ашхабаде.

В 1944 году Иван Федосеевич был направлен в Белорусскую ССР, где работал сначала проректором Белорусской сельскохозяйственной академии, с 1952 года уже ректором и заведующим кафедрой почвоведения.

В В 1954 году защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора. Под его руководством было исследовано 1,5 млн га площади почв Беларуси.

Кроме научной деятельности И. Ф. Гаркуша был депутатом Верховного Совета БССР 4, 5 и 6 созывов.

Умер Иван Федосеевич 6 августа 1970 года в Минске.

Награды 
В В 1956 году получил почетное звание Заслуженного деятеля науки БССР.

В 1958 года награждён орденом Трудового Красного Знамени.

15 марта 1961 года — орденом Ленина, в том же году получил звание академика АН БССР, 1964 года во второй раз награждён орденом Ленина.

Память 
На корпусе № 10 Белорусской сельскохозяйственной академии 1994 года была установлена мемориальная доска.

Источники 
 Краєзнавство від Миколи Щербини
 На сайті Городищенського району
 Гаркуша, Иван Федосеевич // Биографический справочник — : «Белорусская советская энциклопедия» имени Петруся Бровки, 1982. — Т. 5. — С. 139. — 737 с.
 Гаркуша, Іван Федасеевіч // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. — Т. 5. — , 1997. — С. 61.
 Гаркуша, І. Ф. // Памяць: Гіст.-дакум.хроніка Горацкага р-на. — , 1996. — С. 541.
 Лившиц В. М., Цыганов А. Р. Верность земле. Горки: — Горки, 1999. — 54 с., ил. — ISBN 985-6120-38-1
 Гаркуша Иван Федосеевич. В кн.: Лившиц, В.М., Цыганов, А.Р., Саскевич, П.А. Гордость и слава Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.Профессора и выпускники: академики и члены-корреспонденты - Горки: 2017. - С.37-38. ISBN 978-985-467-707-1

Ссылки 
 Гаркуша Иван Федосеевич в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Родившиеся в Черкасском уезде
Академики Академии наук Белорусской ССР
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 6-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании